Sturm im Wasserglas steht für:

 Sturm im Wasserglas (Bruno Frank), ein Bühnenstück von Bruno Frank (1930)
 Sturm im Wasserglas (1960), deutscher Spielfilm von Josef von Báky mit Ingrid Andree und Hanns Lothar
 Sturm im Wasserglas (1969), Fernsehfilm von Theodor Grädler mit Grit Böttcher und Rolf Boysen

 ein geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/S #Sturm im Wasserglas

 Siehe auch:
 Die Blumenfrau von Lindenau (Film), deutsch-österr. Filmkomödie von 1931 von Georg Jacoby,
 Titel in Österreich Sturm im Wasserglas sowie Viel Lärm um Toni